Троянская:

 Троянская, Анна Владимировна (род. 1981) — российская актриса театра и кино
 Троянская, Олеся (Троянская Галина Владимировна, 1957—1995) — советская и российская блюз- и рок-певица, поэтесса
 Троянская, Эвелина (1929—2000) — болгарская шахматистка, международный мастер среди женщин (1972).

См. также 
 Троянская война
 Троянская планета
 Троянская программа
 Троянская штучка